Epipygidae är en familj av insekter. Epipygidae ingår i överfamiljen Cercopoidea, ordningen halvvingar, klassen egentliga insekter, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Epipygidae 5 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Halvvingar
Epipygidae